Тяговооружённость — отношение тяги к весу, точнее, силы тяги к силе тяжести. Различают тяговооружённость как двигателя, так и летательного аппарата, во втором случае соотносят тягу от всех двигателей. Для транспортных средств, отличных от летательного аппарата и не использующих реактивные движители, корректней применять термин энерговооружённость, который носит более общую природу.

В англоязычной литературе обозначается сокращением T/W, TWR (). Тяговооружённость может быть весьма различной для летательных аппаратов разных систем. У безмоторных планёров, например, эта величина строго равняется нулю (во время фазы свободного полета, не при разгонной буксировке), но это не мешает пилоту планёра совершать полёты длительностью в сутки и протяжённостью в тысячи километров. В то же время тяговооружённость палубного истребителя с вертикальным взлётом по определению превышает единицу.

Для реактивных двигателей тяговооружённость является безразмерной величиной (размерность ньютон тяги к ньютону веса). Энерговооружённость представляет собой отношение мощности к массе и имеет размерность Вт/кг.

Пример 
Российский ракетный двигатель РД-180, использующийся в американских ракетах «Атлас V», развивает на уровне земли тягу  и имеет сухую массу . Используя ускорение свободного падения у поверхности Земли, можно рассчитать отношение силы тяги T к весу W у поверхности земли (тяговооружённость) данного двигателя (1Н = 1кг × 9,807 м/с²)

Следует помнить, что двигатель не может работать без корпуса, баков с горючим и так далее. В данном примере вычислена тяговооруженность двигателя, используемая в качестве сравнительных данных для разных двигателей при стендовых испытаниях. Тяговооруженность летательных аппаратов вычисляется по их среднему весу.

Тяговооружённость некоторых самолётов

Тяговооружённость некоторых двигателей

Примечания 

Авиационные термины